Mwanza – miasto w Tanzanii
 Mwanza – region administracyjny w Tanzanii
 Mwanza – miasto w Malawi
 Mwanza – dystrykt w Malawi